, une communauté non incorporée du comté de Posey dans l'Indiana ;
 New Baltimore, une ville du comté de Macomb, dans le Michigan ;
 New Baltimore, une ville du comté de Greene, dans l'État de New York ;
 New Baltimore, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 , une census-designated place du comté de Hamilton dans l'Ohio ;
 , une communauté non incorporée du comté de Stark dans l'Ohio ;
 New Baltimore, un borough du comté de Somerset, en Pennsylvanie ;
 , une communauté non incorporée du comté de Fauquier en Virginie.